Ready for the Weekend — второй студийный альбом шотландского музыканта Кельвина Харриса. Пластинка вышла в Австралии 14 августа 2009 года и в Великобритании 17 августа 2009 года. В США пластинка сначала была выпущена в виде цифровой загрузки 18 августа 2009 года и 6 октября 2009 года на компакт-диске лейблом Ultra Records. В Великобритании альбом получил статус золотого 16 октября 2009 года, когда проданный тираж составил 100 000 экземпляров.

Об альбоме 
Харрис начал работу вскоре после релиза своего дебютного альбома I Created Disco. Первые треки были записаны в 2008 году. 3 апреля 2008 года Кельвин заявил о том, что имевшаяся копия его нового альбома была утеряна вместе с его лептопом в 5-м терминале аэропорта Хитроу. Позже в эфире радио BBC во время фестиваля в Гластонбери 2008 года он сообщил о том, что ему вернули багажа вместе с записями нового альбома. Позже Харрис признался в том, что солгал, поскольку альбома вообще не было в багаже, и что он надеялся таким образом выиграть время для окончания записи.

«Yeah Yeah Yeah La La La» использовалась в рекламе напитка Coca-Cola летом 2009 года.

Коммерческий успех 
Ready for the Weekend дебютировал на первом месте в UK Album Charts. В Ирландии альбом был #6 в Irish Album Charts, и успел появиться в US Billboard Top Heatseakers на #22 месте. Во Франции пластинка оказалась на #140, самом низком среди её позиций по всему миру.

Список композиций

История релиза 
 14 августа 2009 — Австралия
 17 августа 2009 — Великобритания, Ирландия и Европа
 18 августа 2009 — США (цифровая загрузка)
 6 октября 2009 — США (CD-формат)

Чарты

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Кельвина Харриса
Альбомы, спродюсированные Кельвином Харрисом